

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Big Sur – regione della California
 Big Sur Village – comunità non incorporata della contea di Monterey, in California

Musica 
 Big Sur – singolo dei Thrills del 2003
 Big Sur – album di Bill Frisell del 2013
 Big Sur – singolo di Jack Johnson del 2017

Altro 
 Big Sur – romanzo di Jack Kerouac del 1962
 Big Sur – film del 2013 diretto da Michael Polish e ispirato all'omonimo romanzo di Jack Kerouac
 macOS Big Sur – sistema operativo